

Cinema 
Il trionfo dell'amore  – film del 1938 diretto da Mario Mattoli
Il trionfo dell'amore (The Triumph of Love) – film del 2001 diretto da Clare Peploe

Musica 
 Il trionfo dell'amore ovvero Le nozze tra amici   – opera comica di Pietro Auletta del 1725
 Il trionfo dell'amore ossia Irene e Filandro  – opera lirica di Stefano Pavesi del 1811
 Il trionfo dell'amore  – opera di William Vincent Wallace

Teatro 
Il trionfo dell'amore (Le Triomphe de l'amour) – commedia di Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux del 1732